Guémy, hameau de Tournehem-sur-la-Hem
 Christian Guémy